«Спокуса» (1987) — радянський фільм режисера В'ячеслава Сорокіна.
 «Спокуса» (1994) — американський фільм-трилер режисера Стретфорда Гамільтона.
 «Спокуса» (1994) — італійський фільм реж. Джо Д'Амато.
 «Спокуса» (2001) — французько-американський фільм-драма 2001 року реж. Майкла Кристофера.
 «Спокуса» (2001) — американський фільм-мюзикл реж. Марка Тарлова.
 «Спокуса» (2002) — американський фільм-драма реж. Крістофера Скотта Черота.
 «Спокуса» (2007) — російський фільм-драма реж. Сергія Ашкеназі.
 «Спокуса Б.» — радянський фантастичний фільм 1990 року режисера Аркадія Сіренко.

Див. також 
 Спокуса